Bărăganul se poate referi la:

Unități administrativ-teritoriale din România
 Bărăganul, comună în județul Brăila

Localități din România

 Bărăganul, reședința comunei cu același nume, din județul Brăila

Vezi și 
 Bărăganu
 Câmpia Bărăganului